Orgnac-l'Aven
Aven d'Orgnac
Orgnac III
Orgnac-sur-Vézère